Protassow ist der Familienname folgender Personen:

 Jurij Protassow (* 1984), ukrainischer Autorennfahrer
 Nikolai Alexandrowitsch Protassow (1799–1855), russischer General
 Oleh Protassow (* 1964), ukrainischer Fußballspieler und -trainer
 Wladimir Jurjewitsch Protassow (* 1970), russischer Mathematiker